Renault R24 je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2004, ko so z njim dirkali Jarno Trulli, Jacques Villeneuve in Fernando Alonso. Trulli je dosegel edino zmago dirkalnika na Veliki nagradi Monaka, dirkači pa so dosegli še pet uvrstitev nas topničke in tri najboljše štartne položaje. Skupno je Renault zasedel tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 105-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

R24
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2004